Бомо́н-сюр-Грон, Бомон-сюр-Ґрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 75 км на південь від Діжона, 40 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 133 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 344,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Бомон-сюр-Грон на сайті французького Національного інституту географії
 Бомон-сюр-Грон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бомон-сюр-Грон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара